Элерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элерт, Герта (урождённая Лиес; 1905—1997) — надзирательница во множестве концентрационных лагерей Третьего рейха во времена Холокоста.
 Элерт, Луи (1825—1884) — немецкий пианист, композитор, музыкальный критик и педагог.
 Карг-Элерт, Зигфрид (настоящее имя Зигфрид Теодор Карг; 1877—1933) — немецкий композитор, органист и педагог.